Selfridge ist der Name von

 Harry Gordon Selfridge (1858–1947), US-amerikanischer Kaufmann (Selfridges)
Oliver Selfridge (1926–2008), britischer Pionier der Künstlichen Intelligenz
 John L. Selfridge (1927–2010), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas E. Selfridge (1882–1908), US-amerikanischer Offizier und Luftfahrtpionier
 einem nach Thomas E. Selfridge benannten Militärflugplatz im US-Bundesstaat Michigan, siehe Selfridge Air National Guard Base